Velika nagrada Brazilije 2018 je dvajseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 11. novembra 2018 na dirkališču Autódromo José Carlos Pace v predmestju São Paula. Zmagal je Lewis Hamilton, Mercedes, drugo mesto je osvojil Max Verstappen, Red Bull Racing-TAG Heuer, tretji pa je bil Kimi Räikkönen, Ferrari. Mercedes si je že zagotovil peti konstruktorski naslov Svetovnega prvaka Formule 1.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!1
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:08,464
|1:07,795
|1:07,281
|align="center"|1
|-
!2
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:08,452
|1:07,776
|1:07,374
|align="center"|2
|-
!3
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:08,492
|1:07,727
|1:07,441
|align="center"|3
|-
!4
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:08,452
|1:08,028
|1:07,456
|align="center"|4
|-
!5
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:08,205
|1:08,017
|1:07,778
|align="center"|5
|-
!6
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:08,544
|1:08,055
|1:07,780
|align="center"|11
|-
!7
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|1:08,754
|1:08,579
|1:08,296
|align="center"|6
|-
!8
|align="center"|16
| Charles Leclerc
|Sauber-Ferrari
|1:08,667
|1:08,335
|1:08,492
|align="center"|7
|-
!9
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:08,735
|1:08,239
|1:08,517
|align="center"|8
|-
!10
|align="center"|10
| Pierre Gasly
|
|1:09,046
|1:08,616
|1:09,029
|align="center"|9
|-
!11
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:08,474
|1:08,659
|
|align="center"|10
|-
!12
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|1:09,217
|1:08,741
|
|align="center"|12
|-
!13
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes
|1:09,264
|1:08,770
|
|align="center"|18
|-
!14
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|1:09,009
|1:08,834
|
|align="center"|13
|-
!15
|align="center"|35
| Sergej Sirotkin
|Williams-Mercedes
|1:09,259
|1:10,381
|
|align="center"|14
|-
!16
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Renault
|1:09,269
|
|
|align="center"|15
|-
!17
|align="center"|28
| Brendon Hartley
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|1:09,280
|
|
|align="center"|16
|-
!18
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Renault
|1:09,402
|
|
|align="center"|17
|-
!19
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes
|1:09,441
|
|
|align="center"|19
|-
!20
|align="center"|2
|
|McLaren-Renault
|1:09,601
|
|
|align="center"|20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|71
|1:27:09,066
|align="center"|1
|align="center"|25
|-
!2
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|71
| +1,469
|align="center"|5
|align="center"|18
|-
!3
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|71
| +4,764
|align="center"|4
|align="center"|15
|-
!4
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|71
| +5,193
|align="center"|11
|align="center"|12
|-
!5
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|71
| +22,943
|align="center"|3
|align="center"|10
|-
!6
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|71
| +26,997
|align="center"|2
|align="center"|8
|-
!7
|align="center"|16
| Charles Leclerc
|Sauber-Ferrari
|71
| +44,199
|align="center"|7
|align="center"|6
|-
!8
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|71
| +51,230
|align="center"|8
|align="center"|4
|-
!9
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|71
| +52,857
|align="center"|10
|align="center"|2
|-
!10
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|70
| +1 krog
|align="center"|12
|align="center"|1
|-
!11
|align="center"|28
| Brendon Hartley
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|70
| +1 krog
|align="center"|16
|
|-
!12
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Renault
|70
| +1 krog
|align="center"|15
|
|-
!13
|align="center"|10
| Pierre Gasly
|
|70
| +1 krog
|align="center"|9
|
|-
!14
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes
|70
| +1 krog
|align="center"|18
|
|-
!15
|align="center"|2
|
|McLaren-Renault
|70
| +1 krog
|align="center"|20
|
|-
!16
|align="center"|35
| Sergej Sirotkin
|Williams-Mercedes
|69
| +2 kroga
|align="center"|14
|
|-
!17
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Renault
|69
| +2 kroga
|align="center"|17
|
|-
!18
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes
|69
| +2 kroga
|align="center"|19
|
|-
!Ods
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|32
|Motor
|align="center"|13
|
|-
!Ods
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|20
|Trčenje
|align="center"|6
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2018
2018